Зу́єв () — російське прізвище.
 Зуєв Валерій Леонідович (1952—2016) — радянський та український футболіст і тренер.
 Зуєв Василь Федорович (1754—1794) — російський вчений-біолог, мандрівник.
 Зуєв Віктор Валерійович (1983) — білоруський боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2004 року, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Зуєв Володимир Євсійович — Герой Соціалістичної Праці.
 Зуєв Володимир Олександрович (1918—1986) — український архітектор, лауреат Шевченківської премії 1979 року, заслужений архітектор УРСР.
 Зуєв Гаврило Прокопович (1907—1974) — Герой Радянського Союзу.
 Зуєв Геннадій Володимирович (* 1975) — український тренер з легкої атлетики, майстер спорту України з легкої атлетики. Заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Зуєв Денис Сергійович — Герой Росії.
 Зуєв Ернест В'ячеславович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зуєв Іван Васильович (1907—1942) — радянський військовий діяч, депутат Верховної Ради УРСР.
 Зуєв Іван Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Зуєв Іван Миколайович — Герой Соціалістичної Праці.
 Зуєв Іван Фадійович — Герой Радянського Союзу.
 Зуєв Кузьма Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Зуєв Максим Сергійович ( 1982) — український підприємець, народний депутат України 9-го скликання.
 Зуєв Михайло Олександрович (1918—1981) — Герой Радянського Союзу.
 Зуєв Олександр Володимирович (нар. 1964, Київ) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Зуєв Олександр Іванович (*1950) — український композитор.
 Зуєв Олександр Михайлович (1961—2001) — радянський льотчик, перелетів на МіГ-29 в Туреччину.
 Зуєв Олексій Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Зуєв Павло Павлович — генерал-лейтенант Збройних сил України.
 Зуєв Юрій Євгенович (* 1936) — український шахіст, перший і єдиний майстер спорту СРСР з шахів серед глухонімих, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер України.

Зуєва 
 Зуєва Анастасія Валеріївна (нар. 1990) — російська плавчиня, олімпійська медалістка.
 Зуєва Анастасія Платонівна (1896—1986) — російська радянська актриса театру та кіно. Народна артистка СРСР (1957).
 Зуєва Валентина Василівна — старший солдат Збройних Сил України, кавалер ордена «3а мужність» III ступеня
 Зуєва Наталія Володимирівна (нар. 1988) — російська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Примітки 

Російські прізвища